Les députés de la sixième législature du Bundestag sont les députés du Bundestag élus lors des élections fédérales allemandes de 1969 pour la période 1969-1972.

Liste des députés

Annexes

Articles connexes 
 Bundestag
 Élections fédérales allemandes de 1969
 Cabinet Brandt I

06